Die Falkenartigen (Falconidae) sind eine fast weltweit vorkommende Familie und Ordnung (Falconiformes) mittelgroßer Vögel. Die Familie umfasst 11 Gattungen und etwa 65 Arten. Bekannte Arten, die in Deutschland und Mitteleuropa heimisch sind, sind der Turmfalke (Falco tinnunculus), der Baumfalke (Falco subbuteo) und der Wanderfalke (Falco peregrinus).

Verbreitung 
Falkenartige leben auf allen Kontinenten mit Ausnahme der Antarktis und fehlen lediglich im vergletscherten Inneren Grönlands, weiteren arktischen Inseln wie Spitzbergen, Franz-Joseph-Land, der Nordinsel von Nowaja Semlja, den Sedow-Inseln, im zentralen Regenwald des Kongobeckens und auf einigen ozeanischen Inseln. Generell leben die größeren Arten in eher kalten oder gemäßigten Klimaten, während kleinere Arten eher tropisch sind. Die größte Artenvielfalt gibt es in Mittel- und Südamerika, wo vor allem Lach- und Waldfalken (Herpetotherinae) sowie Geierfalken (Polyborinae) vorkommen, und in Afrika, wo es allein 17 dort brütende Arten der Gattung Falco gibt.

Merkmale 

Falkenartige haben kleine, leichtgewichtige Körper und mit Ausnahme der Karakaras einen kurzen Hals. Die für den Flug wichtige Brustmuskulatur macht zwischen 12 und 20 % (beim Wanderfalken) des Körpergewichts aus. Die Flugsilhouette der Tiere weist lange, sichelförmige Flügel auf, meist ohne die „Fingerung“, die für Greifvögel typisch ist. Das Gefieder der Falkenartigen ist braun, nussfarben, grau, schwarz oder weiß, meist gebändert oder fleckig und mit wenigen Ausnahmen, z. B. beim Gelbkehlkarakara (Daptrius ater), nicht glänzend. Bei einigen Waldfalken treten melanistische oder rein rotbräunliche Morphen auf. Tropische Arten haben oft ein auffälligeres Gefieder als die aus gemäßigten Regionen. Falkenartige wechseln ihr Gefieder für gewöhnlich in einer jährlichen Vollmauser, bei der das Klein- und Großgefieder vollständig ersetzt wird. Sie findet normalerweise während der Brutzeit statt. Die Federn werden nacheinander nach einer bestimmten, für die Familie charakteristischen Reihenfolge ersetzt. Sie beginnt an beiden Flügeln mit der vierten Handschwinge, von innen gesehen, und setzt sich von da an zu beiden Seiten nacheinander fort. Auch der Gefiederwechsel am Schwanz beginnt am inneren Federpaar. Die Augenfarbe der meisten Falkenartigen ist braun, nackte Kopfpartien, Augenringe und die Beine sind oft gelb, manchmal auch grau. Die Nasenlöcher sind von einer fleischigen Zone umgeben und rund, oval, bei den Karakaras auch schlitzförmig. Der Schnabel ist klein, der Oberschnabel nach Greifvogelart nach unten gebogen. Im Unterschied zu den Habichtartigen, die ihre Beute mit den Fängen töten, benutzen Falken dazu den Schnabel. Kleine Schnäbel und starke Kiefermuskeln ermöglichen deshalb einen kraftvollen Biss. Der Gelbkehlkarakara (Daptrius ater) und die Bergkarakaras (Phalcoboenus), die sich eher omnivor ernähren, haben wenig gekrümmte, fast hühnerartige Schnäbel.

Die kleinsten Falken, das Finkenfälkchen (Microhierax fringillarius) und das Weißscheitelfälkchen (Microhierax latifrons), wiegen nur 35 Gramm und erreichen Flügellängen von 89 bis 105 mm. Der größte, der im hohen Norden lebende Gerfalke (Falco rusticolus), erreicht ein Gewicht von 1,15 bis 1,7 kg und Flügelspannweiten zwischen einem und 1,31 Metern.

Äußere Systematik 
Falkenartige wurden als carnivore Vögel mit typischer Körper- und Schnabelform traditionell der Ordnung der Greifvögel zugeordnet. Die Typusgattung dieser traditionellen Ordnung ist Falco (Falken), und ihr wissenschaftlicher Name lautet Falconiformes. Sie enthielt, neben den Falkenartigen (Falconidae), die Habichtartigen (Accipitridae), den Fischadler (einzige Gattung der Familie Pandionidae), den Sekretär (einzige Gattung der Familie Sagittariidae) und die Neuweltgeier (Cathartidae).

Neuere phylogenetische Studien, basierend auf DNA, kamen allerdings zu dem Ergebnis, dass die Falkenartigen näher mit den Papageien (Psittaciformes) und Sperlingsvögeln (Passeriformes) verwandt sind als mit den übrigen Familien der traditionellen Greifvögel. Die typischen Greifvogelmerkmale der Falkenartigen wären demnach konvergent entstanden. Die traditionell den Falconiformes hinzugerechneten Familien räuberischer Vögel sind daher aus diesem Taxon ausgegliedert worden und bilden nunmehr eine eigene Gruppe. Die Gruppe der Falkenartigen, mit der Typusgattung Falco, behält die wissenschaftliche Bezeichnung Falconiformes und enthält nur noch die Familie Falconidae. Die übrigen „Greifvögel“ bekommen nach der Gattung der Habichte und Sperber (Accipiter) den neuen wissenschaftlichen Namen Accipitriformes.

Die wahrscheinlichen verwandtschaftlichen Beziehungen stellt folgendes Kladogramm nach Prum et al. dar:

Innere Systematik 
Die Falkenartigen werden, je nach Autor in zwei, drei oder vier Unterfamilien unterteilt. Heute gilt es als sicher, dass die amerikanischen Lachfalken und Waldfalken (Herpetotherinae) eine Klade bilden, die allen anderen Falkenartigen als Schwestergruppe gegenübersteht.

Unterfamilie Lachfalken und Waldfalken (Herpetotherinae)
 Lachfalken (Herpetotheres)
 Lachfalke (Herpetotheres cachinnans)
 Waldfalken (Micrastur) – 7 Arten
 Sperberwaldfalke (Micrastur ruficollis)
 Blei-Waldfalke/Einbinden-Waldfalke (Micrastur plumbeus)
 Mintonwaldfalke (Micrastur mintoni)
 Zweibinden-Waldfalke (Micrastur gilvicollis)
 Graurücken-Waldfalke (Micrastur mirandollei)
 Kappenwaldfalke (Micrastur semitorquatus)
 Traylorwaldfalke (Micrastur buckleyi)

Unterfamilie Falconinae
 Tribus Falconini
 Falken (Falco) – 39 Arten
 Eigentliche Zwergfalken (Microhierax) – 5 Arten
 Rotkehlfälkchen (Microhierax caerulescens)
 Finkenfälkchen (Microhierax fringillarius)
 Weißscheitelfälkchen (Microhierax latifrons)
 Zweifarbenfälkchen (Microhierax erythrogenys)
 Elsterfälkchen (Microhierax melanoleucus)
 Neohierax
 Langschwanz-Zwergfalke (Neohierax insignis)
 Polihierax
 Halsband-Zwergfalke (Polihierax semitorquatus)

 Tribus Geierfalken/Karakaras (Polyborini)
 Daptrius
 Gelbkehlkarakara (Daptrius ater)
 Ibycter
 Rotkehlkarakara (Ibycter americanus)
 Schopfkarakaras (Caracara) – 4 Arten
 Schopfkarakara (Caracara plancus)
 † Guadalupe-Karakara (Caracara lutosa)
 Karibikkarakara (Caracara cheriway)
 † Caracara tellustris
 Chimangos (Milvago) – 2 Arten
 Chimangokarakara (Milvago chimango)
 Gelbkopfkarakara (Milvago chimachima)
 Bergkarakaras (Phalcoboenus) – 4 Arten
 Streifenkarakara (Phalcoboenus carunculatus)
 Bergkarakara (Phalcoboenus megalopterus)
 Weißkehlkarakara (Phalcoboenus albogularis)
 Falklandkarakara (Phalcoboenus australis)
 Spiziapteryx
 Tropfen-Zwergfalke (Spiziapteryx circumcinctus)

Die innere Systematik der Falkenartigen zeigt das folgende Kladogramm:

Stammesgeschichte 
Einen ersten Nachweis der Familie in Form fragmentarischer Überreste eines Vogels, der kleiner als die Eigentlichen Zwergfalken (Microhierax) war, gibt es aus dem unteren Eozän aus England vor 55 Millionen Jahren. Besser dokumentiert ist ein Fossil aus Frankreich aus dem oberen Eozän vor 36 Millionen Jahren. Erste Nachweise aus Nord- und Südamerika gibt es aus dem Miozän vor etwa 23 Millionen Jahren. Darunter ist Badiostes, ein früher Repräsentant der Karakaras und auch Angehöriger der großen Gattung Falco. Da alle Falco-Arten nah miteinander verwandt sind, nimmt man eine schnelle Adaptive Radiation im Pliozän und im Pleistozän an. Im Pleistozän lassen sich 20 rezente Arten nachweisen.

Literatur 
 Charles M. N. White, P. D. Olsen, L. F. Kiff: Family Falconidae (Falcons and Caracaras). In: Josep del Hoyo et al.: Handbook of the Birds of the World. Band 2: New World Vultures to Guinea Fowl. Lynx Edicions, 1994, ISBN 84-87334-15-6, S. 216–247.
 James Ferguson-Lees,  David A. Christie: Die Greifvögel der Welt. (Deutsch von Volker Dierschke und Jochen Dierschke). Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-440-11509-1
 Theodor Mebs: Greifvögel Europas. Biologie – Bestandsverhältnisse – Bestandsgefaehrdung. Franckh-Kosmos Verlag, Stuttgart 2002, ISBN 3-440-06838-2
 Benny Génsbøl, Walther Thiede: Greifvögel. Alle europäischen Arten, Bestimmungsmerkmale, Flugbilder, Biologie, Verbreitung, Gefährdung, Bestandsentwicklung. BLV Verlag, München 1997, ISBN 3-405-14386-1.

Weblinks 

 Animal Diversity Web: Kirschbaum, K. 2004. Falconidae

Einzelnachweise